Connecticut, een van de staten van de Verenigde Staten;
 Computertomografie, een tomografische onderzoeksmethode van het menselijk lichaam.